Дони (ит. Doni, фин. Tonnila, порт. Doniéber) — многозначный термин.

 Дони — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Дони (буква) — буква грузинского алфавита.
 Doni (род. 1985) — артист русско-узбекского происхождения.
  — итальянский гуманист
 Дони, Антон Франческо (1513—1574) — итальянский писатель, переводчик и издатель.
 Дони, Джованни Баттиста (1595—1647) — итальянский гуманист, теоретик музыки, педагог.
 Дони (вратарь) (род. 1979) — бразильский футболист, вратарь итальянской «Ромы» и сборной Бразилии.
 Дони, Кристиано (род. 1973) — итальянский футболист.

См. также 
 Донни